Catolé do Rocha (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Catolé do Rocha (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba